Владимир Арсеньев:
 Арсеньев, Владимир Клавдиевич (1872—1930) — путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока.
 Арсеньев, Владимир Павлович (1887—1979) — русский и советский врач. Заслуженный врач РСФСР.
 Арсеньев, Владимир Романович (1948—2010) — африканист и этнограф. Иностранный член Академии наук заморских стран (Париж, 1999), член Научного совета РАН по проблемам Африки (1999) и Парижского общества африканистов (2004).
 Арсеньев, Владимир Флегонтович (1882—1964) — зоолог и художник-таксидермист, научный сотрудник и заведующий музеем природы Приокско-Террасного гос. заповедника; сын Ф. А. Арсеньева.
 Примечания